La International Gallup Association (IGA) è un'associazione di organizzazioni di sondaggi registrata a Zurigo, in Svizzera. La Gallup International Association è stata fondata nel 1947 a Loxwood Hall, nel Sussex, nel Regno Unito. Il Dr. George Gallup è stato il suo primo Presidente, fino alla sua morte nel 1984. Dal 1 ° gennaio 2018 la sede della direzione si trova a Vienna, in Austria.

Gallup USA Inc. e la International Gallup Association sono stati coinvolti in una disputa legale sull'uso del nome Gallup.

La International Gallup Association o i suoi membri non sono collegati a Gallup Inc., con sede a Washington D.C, che non è più membro dell'Associazione Internazionale Gallup. La Gallup International Association non accetta la responsabilità per sondaggi d'opinione diversi dai propri. International Gallup richiede che i propri sondaggi siano accreditati integralmente come Gallup International (non Gallup o Gallup Poll).

Note

Collegamenti esterni
Sito ufficiale della Gallup International Association

Aziende svizzere